Panský rybník může být:

 Panský rybník (Borovnice) – rybník v okrese Benešov
 Panský rybník (Bystré) – rybník v okrese Svitavy
 Panský rybník (Hodkov) – rybník v okrese Kutná Hora
 Panský rybník (Jinonice) – rybník v Praze
 Panský rybník (Kouty u Bystrého) – rybník v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Panský rybník (Neveklov) – rybník v okrese Benešov
 Panský rybník (Stolany) – rybník v okrese Chrudim